Gołąb (powiat Chełmski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Chełmski
 Gołąb (powiat Lubartowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubartowski
 Gołąb (powiat Puławski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Puławski
 Gołąb-Kolonia, een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubartowski